

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 10 червня — український футболіст Тарас Червонецький
 6 листопада — українська шахістка Анастасія Кольба

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1995 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання